A Sporting Chance – film del 1913 diretto da Edwin J. Collins
 A Sporting Chance – film del 1919 diretto da Henry King
 A Sporting Chance – film del 1919 diretto da George Melford
 A Sporting Chance – film del 1945 diretto da George Blair
 A Sporting Chance – film del 2006 diretto da Paula Gleeson